Osoby o tym nazwisku:
 Przemysław Mieszko Rudź − polski kompozytor i wykonawca muzyki elektronicznej, popularyzator astronomii, autor książek i przewodników
 Włodzimierz Rudź − polski archiwista, historyk-regionalista